Scorpion (personagem), da franquia de jogos eletrônicos Mortal Kombat
Scorpion (série de televisão) - uma série de televisão
Le Scorpion

Música 
Scorpions - uma banda musical
Scorpion (álbum de Eve), lançado em 2001;
Scorpion (álbum de Drake), álbum de 2018.

Desporto
Scorpions (Santa Cruz)

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão